I Am... — третій студійний альбом американського репера Nas, випущений 6 квітня 1999 року на Columbia Records. В перший тиждень було продано більше 470 000 копій платівки.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Тексти пісень альбому I Am... 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Columbia Records